Vobbia ist der Name:

 einer norditalienischen Gemeinde; siehe: Vobbia
 eines norditalienischen Flusses; siehe: Vobbia (Fluss)